Karin Richert-Balzer – ostacolista tedesca
 Nate Richert – attore statunitense
 Philippe Richert – politico francese
 Teddy Richert – ex calciatore francese
 William Richert – regista e attore statunitense